Shahrak-e Andīsheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahre Jadide Andisheh, ort, Teheran, 
 Fāz-e Do-ye Andīsheh, ort, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar